

Cinema
 Stringi i denti e vai! (Bite the Bullet), film del 1975 diretto da Richard Brooks

Musica
 Bite the Bullet, EP del gruppo statunitense Black Tide del 2013